Frankland ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Frankland (1825–1899), englischer Chemiker
 Georg Frankland (1800–1838), australischer Landvermesser
 Grace Coleridge Frankland, beschrieb zusammen mit P. F. Frankland den Bacillus cereus
 James Frankland, 18. Baron Zouche (1943–2022), britischer Adliger und Politiker
 Noble Frankland (1922–2019), britischer Historiker
 Percy Faraday Frankland (1858–1946), britischer Chemiker
 Richard Frankland (* 1963), australischer Aborigine vom Volk der Gunditjmara, ein Sänger, Liederschreiber, Autor und Filmregisseur
 William Frankland (1912–1920), britischer Allergologe

Siehe auch:
 State of Frankland